Чемпионат мира по водному поло 1994 — 7-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Риме (Италия). Победителем турнира во второй стала сборная Италии.

Формат турнира 
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 

 Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой раунд

Победители первого раунда

Группа Е 
Таблица показывает :
 Группа А игра Нидерланды — США 8:7

 в группе Б сыграли Хорватия — Испания 11:6.

Группа F 
Таблица показывает :
 Группа C игра Греция — Россия 5:5

 в группе D сыграли Россия — Венгрия 11:10.

Не прошедшие в первом раунде

Группа G 
Таблица показывает :
 Группа А игра Германия — Румыния 8:6

 в группе Б сыграли Австралия — Новая Зеландия 28:4.

Группа H 
Таблица показывает :
 Группа С игра Куба — ЮАР 8:1

 в группе D сыграли Канада — Казахстан 4:10.

Утешительный турнир

Матчи за 13-16 место 
Таблица показывает :
 Группа G игра Румыния — Новая Зеландия 13:3

 в группе H игра Канада — ЮАР 10:5.

Матчи за 9-12 место 
Таблица показывает :
 Группа G игра Австралия — Германия 7:7

 в группе H сыграли Куба — Казахстан 9:6.

Матчи за 5-8 место 
Таблица показывает :
 Группа А игра Нидерланды — США 8:7

 в группе F сыграли Венгрия — Греция 11:6.

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

См. также 
 Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 1994 (женщины)

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по водному поло
водное поло
1994 год в водном поло